Кристиан Дарио Альварес (, 13 ноября 1985, Хенераль-Лагос) — аргентинский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Сарагоса».

Биография 
Кристиан Альварес родился в Хенерале-Лагосе, департаменте Росарио (провинция Санта-Фе). Альварес играл в молодёжном составе «Росарио Сентраль», дебютировав в основном составе команды в матче Кубка Либертадорес 2006 против парагвайского Серро Портеньо 23 февраля 2006, закончившегося домашним поражением аргентинцев. Впоследствии он закрепился в основном составе «Росарио Сентраль», проведя 2 сезона в Примере.

В конце мая 2008 года Альварес подписал 5-годичный контракт с испанским клубом «Эспаньол». В составе каталонцев Альварес выходил в основном в матчах Кубка Испании, являясь дублёром камерунца Карлоса Камени. Во время его участия в Кубке африканских наций 2010 Альварес провёл в составе «Эспаньола» 4 полных матча в Ла Лиге 2009/10.

Альварес был выбран первым голкипером в «Эспаньоле» перед сезоном 2011/12 тренером Маурисио Почеттино, несмотря на то, что Камени оставался в команде.

В сезоне 2013/2014 выступал за «Сан-Лоренсо», однако в победном Кубке Либертадорес 2014 года не сыграл за основной состав ни одной минуты. С середины 2014 года выступал за мадридский «Райо Вальекано».

Достижения 
Сан Лоренсо
 Чемпионат Аргентины по футболу (1): Инисиаль 2013
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика игрока на сайте Аргентинской лиги 
 Профиль на BDFutbol
 
 Guardian Stats Centre

Родившиеся в провинции Санта-Фе
Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»